Can Jover (Sant Hilari Sacalm), masia a Sant Hilari
 Can Jover (Vilassar de Mar), 
 Cal Jover (Súria), 
 Cal Jover (Tàrrega),